

Geografia
Stati Uniti d'America
 Inez – capoluogo della Contea di Martin, Kentucky
 Inez – census-designated place della Contea di Victoria, Texas

Onomastica
 Inez – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Ines

Persone
 Mike Inez – musicista statunitense
 Romain Inez  – ex calciatore francese